Le mot dressoir désigne :
 le meuble dressoir issu du Moyen Âge et ensuite richement décoré à la Renaissance
 le dressoir égouttoir, dans la fabrication des fromages
 le dressoir égouttoir, pour le séchage de la vaisselle
 le dressoir, partie de l'outillage en horticulture
 le dressoir, instrument servant aux graveurs en pierres fines pour polir les pierres
 le dressoir, instrument servant à dresser la feuille d'étain dans la fabrication des miroirs au mercure
 le dressoir, outil de fer creux qui sert aux filassiers pour redresser les dents d'un séran

Notes et références